Das sechste Event der WPBSA Minor Tour 1994/95 wurde vom 26. bis zum 28. Mai 1995 im Rahmen der Saison 1994/95 als professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste in Peking, der Hauptstadt der Volksrepublik China, ausgetragen. Sieger wurde der Schotte Drew Henry, der im Finale knapp gegen Mark Williams aus Wales gewann. Der Engländer Andy Hicks spielte mit einem 120er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Als Turniersponsor fungierte das Unternehmen Strachan, eine britische Snookertischmanufaktur. Soweit bekannt, erhielt nur der Sieger ein Preisgeld, es betrug 4.000 Pfund Sterling.

Turnierverlauf 
Die Hauptrunde umfasste 16 Teilnehmer: In den Play-offs traten zunächst sechs Qualifikanten (siehe unten) sowie zwei eingeladene Spieler (Drew Henry und Leigh Griffin) gegeneinander an, die vier Sieger rückten ins Viertelfinale vor. Parallel fand eine Runde der letzten 12 statt, bei der acht eingeladene Spieler ebenfalls gegeneinander spielten. Dabei handelte es sich um sechs asiatische Amateure und zwei weitere englische Profispieler. Auch hier rückten die Sieger ins Viertelfinale vor, wo sie jeweils auf einen Sieger der Play-off-Spiele trafen. Ab dem Viertelfinale wurde das Turnier strikt im K.-o.-System ausgespielt. Während die Play-off-Spiele im Modus Best of 7 Frames und das Endspiel im Modus Best of 11 Frames stattfanden, wurden alle anderen Spiele im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.

Ironischerweise setzten sich im Viertelfinale alle vier Play-off-Spieler durch. Sie machten den Turniersieg nun unter sich aus. Nachdem mit Mike Hallett ein Spieler mit der Blütezeit in den 1980er-Jahren und der aufstrebende Brian Morgan im Halbfinale verloren hatten, bestritten Drew Henry und der aufstrebende Mark Williams das Finale, das Henry knapp gewann.

Finale 
Der Schotte Henry ging anfänglich mit 2:0 und 4:1 in Führung, doch der aufstrebende Nachwuchsspieler Williams machte es nochmal spannend: Er glich zunächst zum 4:4 aus und ging dann selbst mit 4:5 in Führung. Doch Henry konnte das Ruder nochmal umreißen und gewann die nächsten beiden Frames und damit das Finale.

Qualifikation 
Vor Beginn der Hauptrunde fand eine Qualifikation statt, an der sich 48 Spieler beteiligten. Im K.-o.-System mit jedem Spiel im Modus Best of 5 Frames wurden die sechs Qualifikanten ermittelt: Wer die Drittrundenspieler gewann, durfte wenige Wochen später nach China reisen.

Century Breaks 
Zwei Spieler spielten während des Turnieres insgesamt drei Century Breaks:
  Andy Hicks: 120
  Mark Williams: 108, 106

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Peking